

Sciences et techniques 
 En minéralogie :
 le spinelle est une espèce minérale, de formule  ;
 par extension, on appelle spinelles (au pluriel), ou groupe du spinelle, toute une famille de minéraux partageant la même structure cristalline.
 En géophysique, on appelle transition olivine-spinelle le remplacement de l'olivine  par la ringwoodite  (de structure spinelle), qui dans le manteau terrestre se produit vers  de profondeur.

Culture et société 
 Spinelle est un personnage du manga , de Kaori Yuki.
 Spinelle est l'antagoniste de Steven Universe, le film, un téléfilm de Rebecca Sugar.